

Patronymes 

 Abel Servien (1593– 1659), marquis de Sablé et de Boisdauphin, comte de La Roche des Aubiers, homme d'État et diplomate français, oncle d'Hugues de Lionne ;
 Benjamin Servien (1985- ) (dit La Serv), joueur de rugby à XV français ;
 Gilbert Servien (1929- ), acteur français ;  
 Henri Servien (1942- ), journaliste et auteur d'essais historiques français ;

Littérature 

 Les Désirs de Jean Servien (1882), roman d'Anatole France.

Autre 

 Mur servien était une barrière défensive construite autour de la ville de Rome au